Села:
 Кузьмівка — Рівненська область, Сарненський район
 Кузьмівка — Харківська область, Валківський район